|-
| 172401 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172402 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172403 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172404 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172405 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172406 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172407 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172408 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172409 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172410 - ||  || 1 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172411 - ||  || 3 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172412 - ||  || 26 februarie 2003 || Kleť || , 
|-
| 172413 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172414 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172415 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172416 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 172417 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172418 - ||  || 27 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172419 - ||  || 4 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 172420 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172421 - || 2003 HF || 23 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172422 - ||  || 28 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 172423 - ||  || 26 iulie 2003 ||  || 
|-
| 172424 - ||  || 29 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 172425 Taliajacobi ||  || 25 iulie 2003 ||  || 
|-
| 172426 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172427 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172428 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172429 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 172430 - ||  || 20 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 172431 - ||  || 20 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 172432 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172433 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172434 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172435 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172436 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172437 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172438 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172439 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172440 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172441 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172442 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172443 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172444 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172445 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172446 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172447 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172448 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172449 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172450 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172451 - ||  || 24 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 172452 - ||  || 27 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172453 - ||  || 27 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172454 - ||  || 29 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172455 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172456 - || 2003 RW || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172457 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172458 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172459 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172460 ||  || 15 septembrie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 172461 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172462 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172463 - ||  || 17 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172464 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172465 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172466 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172467 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172468 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172469 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172470 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172471 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172472 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172473 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172474 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172475 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172476 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172477 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172478 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172479 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172480 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172481 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172482 - ||  || 20 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172483 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172484 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172485 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172486 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172487 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172488 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172489 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172490 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172491 - ||  || 20 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172492 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172493 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172494 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172495 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172496 - ||  || 20 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172497 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172498 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172499 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172500 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-